Други́е:
 «Другие» — группа персонажей сериала «Остаться в живых».

Кинематограф
 Другие (фильм, 1974) () — драма Юго Сантьяго (Франция, 1974).
 Другие (сериал) () — фантастический сериал телеканала NBC (США, 2000).
 Другие (фильм, 2001) () — мистический фильм ужасов Алехандро Аменабара с Николь Кидман в главной роли (США, 2001).
 Другие (фильм, 2002) () — документальный фильм Марио Хандлера (Уругвай, 2002).
 Другие (сериал, 2018) — драматический сериал Ольги Добровой-Куликовой (Россия, 2018).

См. также 
 Другой (значения)